Куле́ша () — польский дворянский род герба Слеповрон, восходящий ко второй половине XVI века.

Ян-Алоизий Кулеша (), иезуит, издал в 1704 памфлет против православия «Вера Православная» (Wiara Prawoslawna).

Две ветви этого рода в начале XVIII века поселилась на Украине, где её члены писались также Кулиш и Кулеш. Род Кулеша был внесён в VI и I части родословных книг Витебской, Волынской, Гродненской, Ковенской, Минской и Подольской губерний.

Примечания

Источники 
 
 

Шляхетские роды герба Слеповрон